Le style Henri II peut faire référence à :
 le style Henri II du  siècle (appelé maintenant Seconde Renaissance) ;
 le style Henri II du  siècle.